Фарг, Фарґ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 95 км на північ від Тулузи, 22 км на захід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2019 року Фарг, Ле-Бульве, Сен-Матре i Со було об'єднано в новий муніципалітет Порт-дю-Керсі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 145,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фарг на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фарг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лот